Cotârgaci ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cotârgaci (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Cotârgaci (Iași), Dorf im Kreis Iași